Ford Germaz Ekstraklasa sezon 2009/2010 – najwyższa klasa rozgrywkowa w koszykówce kobiet w Polsce. Mistrzem Polski po raz drugi z rzędu został Lotos Gdynia. Jest to 11 tytuł mistrzowski tej drużyny.

Zespoły 
zespoły, które w sezonie 2008/2009 grały w play-off
 Lotos Gdynia
 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski
 TS Wisła Can-Pack Kraków
 CCC Polkowice
 Energa Katarzynki Toruń
 AZS Poznań
 UTEX Row Rybnik
 Duda Tęcza Leszno
zespoły, które w sezonie 2008/09 grały w play-out
 MUKS Poznań
 Łódzki Klub Sportowy Siemens AGD
 Cukierki Odra Brzeg
 Finepharm Jelenia Góra - wycofanie się z rozgrywek
 Hartmann Pabianice -  spadek
zespoły, które awansowały z I ligi
 Artego Bydgoszcz – beniaminek
 Blachy Pruszyński Lider Pruszków - beniaminek

Runda zasadnicza 
Tabela po rundzie zasadniczej:

Play-off

Ćwierćfinał

1. KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski - 8. UTEX Row Rybnik 2:0 
20 marca 2010

24 marca 2010

2. Lotos Gdynia - 7. SuperPol Tęcza Leszno 2:0 
21 marca 2010

24 marca 2010

3. Energa Toruń - 6. Cukierki Odra Brzeg 2:0 
20 marca 2010

24 marca 2010

4. CCC Polkowice - 5. TS Wisła Can-Pack Kraków  2:1 
20 marca 2010

24 marca 2010 

27 marca 2010

Półfinał

1. KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski  - 4. CCC Polkowice  3:0 
30 marca 2010 

31 marca 2010 

19 kwietnia 2010

2. Lotos Gdynia  - 3. Energa Toruń  3:2 
31 marca 2010 

1 kwietnia 2010 

19 kwietnia 2010 

20 kwietnia 2010 

22 kwietnia 2010

O 3 miejsce

3. Energa Toruń - 4. CCC Polkowice  3:1 
24 kwietnia 2010 (TV)

25 kwietnia 2010

28 kwietnia 2010 

29 kwietnia 2010

Finał

1. KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski - 2. Lotos Gdynia  1:3 
25 kwietnia 2010 (TV)

26 kwietnia 2010 (TV)

30 kwietnia 2010 (TV)

1 maja 2010 (TV)

Ostateczna kolejność 

Do PLKK z I Ligi awansowały zespoły: PA-CO-BANK Pabianice oraz MUKS Widzew Łódź

Zobacz 
 Oficjalna strona Polskiej Ligi Koszykówki Kobiet

Polska Liga Koszykówki Kobiet
2009 w koszykówce
2010 w koszykówce
2009 w polskim sporcie
2010 w polskim sporcie